Шарль Эррар Младший (; 1606—1689) — французский живописец, архитектор и , один из первых двенадцати академиков — «старейшин» (в 1648) и директор (1675–1683) Королевской Академии живописи и скульптуры, соучредитель (в 1666) и директор (1666–1672; 1675–1684) Французской академии в Риме.

Биография 
Родившийся в Нанте, Шарль Эррар получил образование художника у своего отца, Шарля Эррара Старшего, придворного художника Людовика XIII. Долгая карьера сына как художника во Франции прерывалась несколькими поездками в Рим, куда он отправился учиться у своего отца в 1625 году, получив королевскую стипендию, и в 1627 году.

Он рисовал античные произведения искусства, а также фигуры, бюсты, рельефы, орнаменты и колонну Траяна, а также современные здания. Вскоре он стал блестящим художником. Он познакомился с Пуссеном и его покровителем Кассиано даль Поццо, для которого написал две картины.

После своего возвращения в Париж в 1643 году он работал с различными французскими любителями искусства и коллекционерами, включая, среди прочих, братьев Поля Фреара де Шантелу и Ролана Фреара де Шамбре.

В 1648 году Эррар стал одним из основателей Королевской академии живописи и скульптуры и был избран одним из первых двенадцати старейшин, отвечавших за её управление.

В 1651 году он создал иллюстрации по эскизам Пуссена к «Трактату о живописи» Леонардо да Винчи. После своего назначения декоратором королевского дворца он получил заказы на украшение дворца Лувр, дворца Фонтенбло, Сен-Жермен-ан-Ле и Версаля. Он также работал художником-декоратором в королевской опере.

Как гравёр Эррар иллюстрировал, среди прочего, «Жизнеописания» Джованни Пьетро Беллори и анатомический атлас для учащихся Французской академии в Риме, одну из первых анатомических книг для художников вообще. В 1664-65 годах он посетил Фландрию для сбора произведений искусства по поручению короля.

Соперничество с Шарлем Лебреном побудило его совершить ещё одну поездку в Рим, на этот раз взяв с собой двенадцать учёных, чтобы основать Академию Франции в Риме от имени своего покровителя, французского министра Кольбера. В 1673 и 1675 годах он был избран директором Академии Святого Луки. С 1675 по 1683 год Эррар официально был директором Королевской академии живописи и скульптуры, но его отсутствие в Париже означало, что де-факто эту роль исполнял Лебрен. После смерти Кольбера в 1683 году Эррар подал в отставку со своего поста.

Скончавшись в Риме в возрасте 82 лет, Шарль Эррар был похоронен в церкви Сантиссима-Тринита-дей-Монти. Он оставил Людовику XIV бронзовые копии флорентийских скульптур, в частности (но не только) скульптур Микеланджело в капелле Медичи (ныне они находятся в Лувре).

Примечания 

Художники Франции XVII века
Гравёры Франции